Bursa bufo är en snäckart som först beskrevs av Bruguiere 1792.  Bursa bufo ingår i släktet Bursa och familjen Bursidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
bufo